Pischtschana (ukrainisch ) bezeichnet:

 Pischtschana (Balta), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Balta
 Pischtschana (Bila Zerkwa), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bila Zerkwa
 Pischtschana (Talne), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Talne

 Pischtschana (Oskol), Nebenfluss des Oskol in der Ukraine
 Pischtschana (Samara), Nebenfluss der Samara in der Ukraine

Siehe auch:
 Pestschanaja